Hsin-tien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xindian (ort), Shandong, 
 Xindian (sockenhuvudort i Kina, Fujian, lat 26,12, long 119,30), 
 Xindian (sockenhuvudort i Kina, Fujian, lat 24,61, long 118,24), 

Robotskapade Kinaförgreningar